Tjerkovna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjerkovna (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Dulovo, 
 Tjerkovna (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Provadija, 
 Tjerkovna (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Trgovisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar